Покъю — река в России, течёт по территории городского округа Ухта и Княжпогостского района Республики Коми. Устье реки находится в 351 км по левому берегу Выми. Длина реки составляет 74 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от города Сыктывкар и до устья, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200212103000020718.

Примечания 

Притоки Выми
Реки Княжпогостского района
Реки городского округа Ухта